Приз Известий 1989 — двадцять третій міжнародний хокейний турнір у СРСР, проходив 16—22 грудня 1989 року в Москві. У турнірі брали участь національні збірні: СРСР, Чехословаччини, Фінляндії, Швеції, Канади та після дворічної перерви збірна ФРН.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі гравці турніру

Найкращий бомбардир 
  Валерій Каменський 8 (5+3)

Посилання 
 Архів 
 Архів 
 «Приз Известий» на yandex 

 
Московський міжнародний турнір з хокею
1989 у хокеї з шайбою
Грудень 1989
Хокейні змагання у Москві